Divide (engl. für teilen) steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Divide (Arkansas), im Conway County (nicht mehr existent)
 Divide (Colorado), im Teller County
 Divide (Georgia), im Paulding County
 Divide (Illinois), im Jefferson County
 Divide (Kentucky), im Harlan County
 Divide (Montana), im Silver Bow County
 Divide (Nevada), im Storey County
 Divide (North Dakota), im Eddy County
 Divide (Ohio), im Guernsey County (nicht mehr existent)
 Divide (Oklahoma), im Pushmataha County
 Divide (Pennsylvania), im Columbia County
 Divide (Texas), im Hopkins County
 Divide (West Virginia), im Fayette County
 Divide County, Verwaltungseinheit in North Dakota
 Great Divide Basin, Region in Wyoming

im NRHP gelistete Objekte:
 Divide County Courthouse, in Crosby, North Dakota, ID-Nr. 80002910
 Divide Sheep Camp, in Baggs, Wyoming, ID-Nr. 84003635

Sonstiges
 ÷ (Album), Album des britischen Sängers Ed Sheeran
 Divide Peaks, Gebirge auf Coronations Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis

Siehe auch:
 Continental Divide
 Divide Township
 Great Divide
 The Divide